Feldhockey-Bundesliga 2008/09 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2008/09 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2008/09 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2008/09